

Musica 
 Reckoning – album dal vivo dei Grateful Dead del 1981
 Reckoning – album degli R.E.M. del 1984
 Reckoning – album di Christine Lakeland del 1992

Televisione 
 Scoperte (Reckoning) – episodio della prima stagione di Alias
 Il padre di Andy (Reckoning) – episodio della quarta stagione di Everwood
 La rivelazione (Reckoning) – episodio della quinta stagione di Smallville
 La resa dei conti (Reckoning) – episodio in due parti della ottava stagione di Stargate SG-1

Videogiochi 
 Kingdoms of Amalur: Reckoning – videogioco del 2012

Pagine correlate 
 The Reckoning